Kollár János (1945–2011) fizikus, az MTA levelező tagja
Kollár János (1956) amerikai magyar matematikus, az MTA külső tagja

 Ján Kollár (1793–1852) cseh nyelven író szlovák lelkész, költő, esztéta, népdalgyűjtő magyaros neve is Kollár János